O IFA Aviation Training Center, também conhecido como International Flight Academy, é uma empresa Portuguesa com atividades em diversas áreas da aviação. É um centro de formação autorizado com mais de 20 anos de experiência que se destaca pela disponibilização de cursos para Pilotos e Tripulantes de Cabine por toda a Europa, África e Ásia.



História 
O IFA ficou marcado pelos seus tempos primordiais, cujo propósito passava por conceder, aos seus alunos e constituintes, os conhecimentos técnicos nas diversas áreas da aeronáutica. Fundado em 1998, em São Domingos de Rana, reuniram-se profissionais qualificados para que fossem transmitidos, a uma nova geração, os conhecimentos técnicos e experiência na aviação, adquiridos ao longo de um extenso tempo de contacto com a área. Desde a sua inauguração, este instituto formou mais de 1200 Assistentes de Bordo dos quais alguns são, atualmente, Chefes de Cabine e 800 Pilotos em Qualificações Tipo, sendo que a maioria já é Piloto Comandante.

De índole privada, esta organização iniciou, em 2018, a tomada de um conjunto de medidas substanciais que lhe permitiu reposicionar nacional e internacionalmente a escola de voo e melhorar tanto a oferta como qualidade dos cursos que dispõe, nomeadamente o ATPL(A) Integrado e Modular, assim como o PPL(A). Face às necessidades de acompanhamento de mercado e perante as alterações mundiais, o IFA alterou o seu posicionamento no universo digital, remodelando a sua imagem, utensílios e bases de comunicação.

O IFA ficou certificado, em 2018, como ATO em Cabo Verde, fortificando a intenção de internacionalização da empresa. A expansão a este local justifica-se pela proximidade cultural e por ser um dos países Africanos com maior qualidade nas infraestruturas aeroportuárias. No dia 29 de agosto do mesmo ano, o Instituto reforçou as suas competências ao adquirir a Aviometa, uma empresa com uma vasta experiência na manutenção de aeronaves e formação de mecânicos de aviões, que se integrou no IFA Industries. Pouco tempo depois, a 4 de setembro, adquiriu um simulador de voo. O modelo ALX, da AISim, pertence à classe EASA CS-FSTD A – FNPT II MCC e permite trocar horas de voo por horas de voo simuladas, em alguns cursos. Assim, este simulador apresentou-se como um fator importante na modernização da escola de voo. Este instrumento de formação possibilita a aquisição de aptidões, por parte dos alunos, em vários aviões, tais como monomotores e bimotores analógicos e digitais e, também, modelos específicos como é o caso do A320. O MCC no IFA é realizado em A320.

Embora tenha a sua sede em Lisboa, a escola de voo abriu cursos, em 2019, no centro do país, numa tentativa de expansão e internacionalização. O conceito passa por adquirir vários estudantes de outros países, num local onde a qualidade de vida é maior, a um menor custo. Começou por inaugurar, em Viseu, o ATPL(A) Integrado em setembro do mesmo ano e pretende iniciar, sequencialmente, outras formações, tais como Tripulante de Cabine e Mecânico de Aeronaves. O seu atual Diretor Executivo é José Madeira e a empresa já conta com mais de 10 aviões, 1 simulador e um número de instrutores suficiente para fazer face ao volume de voo em curso.

O IFA tem reconhecimento público pela participação em diferenciados eventos, nomeadamente o Portugal Air Summit, Cirrus “Open House”, dia de Base Aberta no Museu do Ar, dias abertos da Qatar, entre outros.

Programas 
O IFA abrange diversos tipos de cursos para diversas funções no mundo da aviação. No domínio de assistência, dispõe o curso de Tripulante de Cabine.

Para quem tem o sonho de se tornar Piloto de Linha Aérea, a empresa tem disponível os cursos ATPL(A) Integrado, ATPL(A) Modular e ATPL(A) e-learning. Adicionalmente, possui um curso para Piloto Privado de Avião - PPL(A). Para quem tiver em vista ser Instrutor de Voo, há a possibilidade de tirar a formação FI(A).

Como centro de formação especializado em cursos Qualificação Tipo (Type Rating), está certificado para cursos em B737 NG & MAX, B757/767, B777, A320, ATR42/72, Embraer 190, 

À disposição, existem outras opções, tais como Revalidações / Renovações de Qualificações Tipo, formações recorrentes, Type Rating Instructor, Multi Crew Cooperation e Conversão de Licenças ICAO/FAA/EASA.

Certificações 
O IFA Training é uma entidade formadora que se encontra certificada pela ANAC (Autoridade Nacional Aviação Civil) como ATO (Approved Training Organization), com maior número de qualificações tipo (Type Rating) em Portugal: ATR 42/72, A320, B737, B757/767, B777 e Hawker 900XP. Conta com certificados válidos em todo o espaço EASA e está, identicamente, acreditado pela DGERT (Direção Geral do Emprego e Relações do Trabalho).

Parcerias

ISEC - Instituto Superior Educação e Ciências de Lisboa
O IFA Training e o IFA Industries estabeleceram, em 2019, um protocolo com o ISEC Lisboa no qual está estabelecida a atribuição do grau de Licenciatura em Ciências Aeronáuticas enquanto se realizam, simultaneamente, os cursos do IFA. Fornecido pelo ISEC, o curso de Ciências Aeronáuticas tem, agora, um ramo na vertente de Piloto de Linha Aérea e Operações de Voo e um ramo na área de Técnico de Manutenção de Aeronaves, tendo por base a formação utilizada no IFA.

O objetivo adjacente a este protocolo estabelecido entre os institutos passa por possibilitar à população nacional e internacional cursos com grande saída profissional.

Instituto Piaget de Viseu
Em 2019, fundou-se um acordo com o Instituto Piaget de Viseu no âmbito da ampliação da empresa, em Portugal. O acordo tem por base a presença dos alunos e instrutores do IFA nas instalações do Instituto Piaget, para a realização das partes teóricas dos cursos. Um fator a ter em conta na criação deste protocolo foi a possibilidade de os alunos do IFA poderem permanecer nos dormitórios do Instituto Piaget enquanto executam a sua formação de cerca de 24 meses. Os alunos têm acesso a diversos serviços fornecidos pelo Piaget, nomeadamente bar, refeitório, biblioteca e outros espaços acessíveis.

Câmara Municipal de Viseu
O Instituto de Formação Aeronáutica selecionou, em 2019, o distrito de Viseu pela qualidade de vida, pela localização e, similarmente, pelas conjunturas presenteadas pelo Aeródromo Municipal Gonçalves Lobato. O aeródromo viseense, propriedade da Câmara Municipal de Viseu, é uma das maiores estruturas aeroportuárias da região Centro em Portugal, tendo recebido, recentemente, uma certificação da ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil, válida por cinco anos. A Câmara Municipal comprometeu-se a ceder um hangar localizado dentro do perímetro do aeródromo e o IFA deverá permanecer no mesmo por um período mínimo de cinco anos. Neste local são ministradas as partes práticas das mais variadas opções do IFA. Estes investimentos suscitam os esforços de tornar o aeródromo num espaço internacional e dos mais qualificados do país. O IFA Industries surge nesta parceria dado ser a empresa certificada para poder formar os profissionais Técnico de Manutenção de Aeronaves.

Grupo IFA 
O grupo IFA é composto por várias empresas aeronáuticas que se complementam.

 O IFA - Instituto de Formação Aeronáutica é um centro certificado nas áreas de Pilotos e Tripulantes de Cabine.
 O IFA - Manutenção e Engenharia é o responsável pelos trabalhos desenvolvidos em projetos aeronáuticos ou no controlo de aeronavegabilidade, através da certificação PART M, Subpart G.
 O IFA - Industries é responsável pela reparação e manutenção de aeronaves com certificação 145 e pela instrução de formandos no curso Técnico de Manutenção de Aeronaves por via certificação Part 147.
 A Lease Fly é uma companhia aérea que manobra aviões ATR 42 e 72.

Referências 

 «Grupo IFA celebra acordo com ISEC Lisboa para atribuição de graus de Licenciatura.» NewsAvia. Consultado a 20 de janeiro de 2020.
 «Ata da Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Viseu». Câmara Municipal de Viseu. Consultado a 22 de janeiro de 2020.
 «Indo eu a caminho de Viseu para tirar um curso de piloto de avião.» TSF. Consultado a 17 de janeiro de 2020.
 «História». IFA Industries. Consultado a 20 de janeiro de 2020.
 «IFA Vai Estar Presente No Portugal Air Summit ’18, A Maior Cimeira Aeronáutica Da Europa». NewsAvia. Consultado a 10 de fevereiro de 2020.
 «Cirrus "Open House" em Cascais». Cavok. Consultado 07 de fevereiro de 2020.
 «Dia de Base Aberta em Sintra».Câmara Municipal de Sintra. Consultado a 10 de fevereiro de 2020.
 «IFA obtém certificado de ATO em Cabo Verde». NewsAvia. Consultado a 10 de fevereiro de 2020.
 «ATO-Approved Training Organizations». ANAC Portugal. Consultado a 07 de fevereiro de 2020.

Aviação
Aeronáutica

Escolas de aviação